Jakapil (лат., возможное русское название — якапиль, или якапил) — род птицетазовых динозавров подотряда тиреофор, известных по ископаемым остаткам из верхнемеловых (сеноманских) отложений  в Аргентине. Включает единственный вид — Jakapil kaniukura.

Открытие и наименование 

Остатки Jakapil были обнаружены недалеко от местонахождения Серро-Полисия в Северной Патагонии, провинция Рио-Негро. Обнажения, в которых были найдены кости динозавра, представляют собой верхнюю часть формации Канделерос (сеноманский ярус, ~ 94-97 млн ​​лет). Они интерпретируются как эоловые отложения древней пустыни Кокорком, образованные в условиях засушливого и полузасушливого климата. Большинство окаменелостей из той же местности найдены между слоями мигрирующих дюн. Новый образец обнаружен как тесная ассоциация элементов скелета на небольшой площади (~ 1,5 м × 1 м). Остатки были найдены в расчленённом виде из-за переноса дюн.

Голотип, MPCA-PV-630, представлен неполным скелетом подростковой особи, включающим несколько черепных костей (предчелюстная, верхнечелюстная и базисфеноид), около 15 неполных зубов и их фрагментов, почти полную левую нижнюю челюсть, изолированную надугловую кость, 12 элементов позвонков, полное спинное ребро и 15 фрагментов рёбер, неполный коракоид, почти полную левую лопатку, неполную правую лопатку, две неполных плечевых кости, возможную неполную правую локтевую кость, полную и неполную пястные кости, три фрагмента седалищной кости и два бедренной, нижний фрагмент правой большеберцовой кости, верхний конец правой малоберцовой кости, три фаланги пальцев задних конечностей и более 40 остеодерм. Ещё один образец, MPCA-PV-371, представлен только двумя неполными коническими остеодермами.

Родовое название Jakapil происходит от словосочетания «Ja-Kapïl», что на языке пуэльче означает «носитель щита» (то же самое означает название клады Thyreophora, имеющие древнегреческое происхождение). Видовое название kaniukura происходит от двух слов на языке мапуче: kaniu — «гребень», и kura — «камень», отсылая на диагностический вентральный гребень нижней челюсти.

Описание 

Jakapil представляет собой новый морфотип среди тиреофор, включая наличие предзубной кости (отсутствующей или хрящевой у других базальных тиреофор) и большие низкие остеодермы. По оценке авторов описания, голотип Jakapil — подростковая особь — достигал менее 1,5 м в длину. Основываясь на длине окружности бедренной кости, палеонтологи рассчитали, что животное весило около 4,5—7 кг.

Плечевая кость Jakapil была заметно меньше бедренной, лопатка была удлинена и не расширена. Это сближает его с другими базальными тиреофорами, такими как скутеллозавр, для которого предполагается бипедальная локомоция, и сцелидозавр, который мог был факультативно квадропедальным. Таким образом, Jakapil, скорее всего, практиковал бипедальную локомоцию.

Предполагается наличие короткого черепа (со ссылкой на размер костей черепа и челюстей), а также меньшее, чем у большинства других базальных тиреофор, количество зубов в зубной кости (одиннадцать).

Филогения 
Jakapil демонстрирует необычное сочетание признаков базальных птицетазовых, базальных тиреофор и анкилозавров. При использовании различных матриц данных авторы описания получили разные варианты филогенетического положения таксона (см. кладограммы ниже). Согласно результатам филогенетических анализов, Jakapil может быть базальным тиреофором или базальным анкилозавром (либо базальным представителем Ankylosauromorpha, если использовать другую номенклатуру). В обоих случаях он тесно связан со сцелидозавром.

Все ранее известные базальные тиреофоры, такие как Scutellosaurus, Emausaurus и Scelidosaurus, происходят из нижнеюрских отложений; самый молодой из них — Emausaurus — жил около 180 миллионов лет назад. Открытие значительно более молодого Jakapil в верхнемеловых отложениях (97—94 млн лет) свидетельствует о существовании ранее неизвестной эволюционной линии тиреофор. Большая часть окаменелостей тиреофор происходит из Северного полушария, поэтому разнообразие тиреофор Южного полушария (то есть живших в Гондване) остаётся малоизученным.

Soto-Acuña et al. (2021)

Maidment et al. (2020)

Norman (2020b)

Wiersma & Irmis (2018)

Эксперт по тиреофоровым динозаврам , которая рецензировала статью с описанием Jakapil, предположила, что род может принадлежать к базальным цератопсам или к отдельной, неизвестной прежде кладе птицетазовых.

Палеобиология 
Предчелюстная кость Jakapil сравнима с таковой у стегозавров, однако не похожа на широкую предчелюстную кость анкилозавров, что позволяет предположить избирательную стратегию питания. Высокий износ зубов свидетельствует о том, что Jakapil, вероятно, пережёвывал жёсткий растительный материал, а не использовал свои зубы и челюсти для срезания листьев.

Палеоэкология 
Местонахождение Серро-Полисия входит в состав Палеонтологической зоны Ла Буитрера, которая включает в себя также и другие участки, такие как Ла-Буитрера, Ла-Эскондида и Эль-Пуэблито. Этот богатый окаменелостями район содержит в значительной степени позвоночных с неполным ископаемым материалом, том числе тероподовых динозавров (Alnashetri, Buitreraptor, Ekrixinatosaurus и Giganotosaurus), крокодилообразных из семейства Uruguaysuchidae (Araripesuchus buitreraensis), рептилий из отряда клювоголовых (Sphenodontia; Tika giacchinoi и Priosphenodon), змей с конечностями (Najash rionegrina), ящериц из семейства игуановых, змеиношейных черепах (Prochelidella), млекопитающих из надотряда Dryolestoidea (в том числе Cronopio dentiacutus), рыб надотряда двоякодышащих и неописанных птерозавров. Также были зарегистрированы фрагменты скелетов завропод (Andesaurus и Limasaurus) и следы динозавров.

Примечания 

Птицетазовые
Динозавры Южной Америки
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 2022 году
Фоссилии из меловых отложений Аргентины